Lake Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lake Street Historic District (New York), ID-Nr. 85001953
 Lake Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 02000599